Edmund Serrure sr. (1832-1911), Belgisch architect
Edmund Serrure jr. (1856- 1925), Belgisch architect